В одиночному розряді тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 7–5, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Кріс Еверт (фінал)
  Пем Шрайвер (півфінал)
  Гелена Сукова (чвертьфінал)

 Габріела Сабатіні (півфінал)
 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Лорі Макніл (чвертьфінал)
 Беттіна Бюнге (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Porsche Tennis Grand Prix